Ёнэяма — японское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ёнэяма, Ацуси (род. 1976) — японский футболист.
 Ёнэяма, Хироси (1909—1988) — японский пловец, призёр Олимпийских игр.